José Pedraza Zúñiga (1937-1998), athlète mexicain
José Pedraza (né en 1989), boxeur portoricain